Kapela Dudziarska "Koźlary" – kapela dudziarska działająca w Domu Kultury w Stęszewie.

Historia i Kultura 
Młodzieżowa Kapela "Koźlary" powstała w 2000 roku. Instruktorem jest Romuald Jędraszak z Kostrzyna, który uczy grać dzieci i młodzież na dudach wielkopolskich i szkrzypcach przewiązanych – ze słuchu.

Kapelę stanowi młodzież z gminy Stęszew. Kapela występuje w tradycyjnym stroju wielkopolskim. Pierwszy oficjalny występ odnotowała podczas "Majówki" w Stęszewie w 2001 roku. Na repertuar składają się utwory ludowe z regionu Wielkopolski, jak marsze, oberki, wiwaty i kolędy. Kapela występuje na przeglądach, turniejach, spotkaniach i prezentacjach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. Kapelę wspiera merytorycznie poznańskie Muzeum Instrumentów Muzycznych.

Skład 
Kapelę tworzą:

Grający na skrzypcach podwiązanych:
 Jakub Kontek
 Paweł Zawadzki
 Iwona Mieszała
 Karolina Kontek

Grający na dudach wielkopolskich:
 Piotr Górecki
 Łukasz Kontek

Linki zewnętrzne 
 
 Strona Domu Kultury

Bibliografia 
 Dom Kultury Stęszew

Polskie zespoły folkowe
Polskie zespoły ludowe